Khātūnābād kan syfta på följande platser:

Iran 

 Khātūnābād (ort i Lorestan), 
 Khātūnābād (ort i Kerman), 
 Khātūnābād-e Boland Pey, ort, Khorasan, 

Robotskapade Iranförgreningar